Силецкий — русская фамилия. Известные носители:

 Силецкий, Александр Валентинович (род. 1947) — русский советский прозаик, фантаст, журналист, редактор. 
 Силецкий, Валентин Сергеевич (1912—1974) — советский теплотехник, доктор технических наук, профессор, лауреат Сталинской премии.
 Силецкий, Валерий Петрович (род. 1942) — советский футболист.
 Силецкий, Виктор Петрович (1950—2018) — директор агрофирмы-совхоза «Белозёрский», Герой Украины.
 Силецкий, Сергей Валерьевич (род. 1971) — украинский футболист.